Вали има више значења:
 валија
 Вали (град), главни град Ангвиле
 Вали (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Вали (Вашингтон), насеље у америчкој савезној држави Вашингтон
 Вали (Хеб), насеље у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република
 Вали (Пардубице), насеље у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Вали (Одинов син), нордијска митологија

Насеља у Италији
 Вали (Асколи Пичено)
 Вали (Авелино)
 Вали (Бреша)
 Вали (Кампобасо)
 Вали (Кјети)
 Вали (Козенца)
 Вали (Кунео)
 Вали (Фрозиноне)
 Вали (Мантова)
 Вали (Падова)
 Вали (Павија)
 Вали (Венеција)
 Вали (Витербо)

или
 Округ Вали (Ајдахо), округ у америчкој савезној држави Ајдахо
 Округ Вали (Монтана), округ у америчкој савезној држави Монтана
 Округ Вали (Небраска), округ у америчкој савезној држави Небраска